Министерство связи и информационного общества Румынии является специализированным органом центрального публичного управления в области связи и информационных технологий, действующим с целью достижения политики румынского правительства в этой области. В настоящее время (ноябрь 2015 г.) министр связи и информационного общества  - Мариус Раул Боштан.

Миссия 
Миссией министерства является создание предварительных условий устойчивого перехода к информационному обществу в Румынии.

Термин «информационное общество», описывает экономику и общество, в котором доступ, приобретение, хранение, обработка, передача, распределение и использование знаний и информации играет решающую роль.

Информационное общество требует перемен во всех областях: в администрировании (электронное правительство), бизнесе (электронная коммерция), образовании (дистанционное обучение), культуре (мультимедийные центры и виртуальные библиотеки) и т.д. В основе этих изменений лежит использование Интернета. Интернет влияет на образ жизни людей, на их сферу деятельности, методы исследования, общение между людьми и даже на проведение досуга.

Важными факторами для перехода к информационному обществу являются коммуникационная инфраструктура и приложения.

История 
К январю 2009 года, название министерства было Министерство связи и информационных технологий, после чего он меняется на Министерство связи и информационного общества, следующие Постановления Правительства № 12 от 16 января 2009 [1].

Организационная структура 
Следующие учреждения Министерства связи и информатизации: 
Национальный институт связи исследований и исследований
Национальный институт исследований и разработок по информатике
Агентство по обслуживанию информационного общества
Национальная компания радиосвязи - Радиоком
Группа управления проектом «Экономика знаний»

Ссылки 
 Официальный сайт

Рум
Государственное устройство Румынии